Даниэль Виллемс (; 16 августа 1956, Херенталс, провинция Антверпен, Бельгия — 2 сентября 2016, коммуна Ворселар, провинция Антверпен, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1978—1985 годах. 

Участник летних Олимпийских игр 1976 года в командной гонке с раздельным стартом.

Достижения 

 1976
 2-й Брюссель — Опвейк 
 1977
 1-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1а и 4а (ИГ)
 1-й — Пролог Тур Валлонии
 6-й Тур Фландрии U-23 
 1978
 1-й Чемпионат Фландрии
 1-й Тур де Льеж — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2, 4b, 5а
 1-й Гран-при Зоттегема
 2-й Тур Фландрии U-23 
 7-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 1979
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 и 6 (КГ)
 1-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4b
 1-й Брабантсе Пейл
 1-й Эшборн — Франкфурт
 1-й Схелдепрейс
 2-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 1-й — Пролог (КГ)
 3-й Тур Фландрии
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 1-й — Очковая классификация
 4-й Париж — Тур
 5-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 5-й Париж — Ницца — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 6-й Супер Престиж Перно
 6-й Чемпионат Цюриха
 6-й Гент — Вевельгем
 8-й Милан — Сан-Ремо
 9-й Гран-при Валлонии
 1980
 1-й Париж — Тур
 1-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 3 и 5а 
 1-й Тур Лимбурга
 1-й Букль де л’Он
 2-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5 
 2-й Гран-при Эдди Меркса 
 4-й Эшборн — Франкфурт
 5-й Тур Швейцарии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы  1, 2, 3, 4a и 4b 
 5-й Чемпионат Цюриха
 7-й Париж — Рубе 
 7-й Амстел Голд Рейс
 8-й Гран-при Валлонии
 9-й Тур Романдии — Генеральная классификация
 9-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 1981
 1-й Флеш Валонь
 1-й Grand Prix d'Antibes
 1-й Критериум дез Ас
 1-й Хейстсе Пейл
 1-й — Этапы  11 и 19 Тур де Франс 
 1-й — Этап 1а Тур Бельгии
 1-й — Этапы 1, 4 и 5 Неделя Каталонии
 1-й — Этап 3 Grand Prix du Midi libre
 1-й — Этап 3 Tour de l'Aude
 2-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 3-й Эшборн — Франкфурт
 3-й Чемпионат Цюриха
 4-й Гран-при Эдди Меркса 
 6-й Трофео Лайгуэлья  
 10-й Тур Фландрии
 1982
 1-й — Этап 3 Три дня Де-Панне
 1-й — Этапы 1 и 2а Рут д’Окситания
 1-й Гран-при Эдди Меркса 
 2-й Ле-Самен 
 3-й E3 Харелбеке
 6-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 Тур де Франс 
 7-й — Генеральная классификация
 1-й — Этапы  3 и 20 
 7-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 7-й Брабантсе Пейл 
 8-й Tour de l'Aude
 1983
 2-й Гран-при Эдди Меркса

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Виллемс, Даниэль на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года